Соревнования в гонке на 30 км классическим стилем среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в Оберстдорфе прошли 6 марта.

Тереза Йохауг завоевала свою 14-ю золотую медаль на чемпионатах мира за карьеру и 4-ю на этом чемпионате.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021